Petrović es un apellido predominantemente serbio, montenegrino y, en menor medida, croata. Se puede interpretar como hijo de Petrov (Pedro), y puede corresponder a cualquiera de las siguientes personas:

 Boško Petrović (1911-1937), aviador yugoslavo participante en la Guerra Civil Española.
 Boško Petrović (1915-2001), escritor y académico serbio.
 Boško Petrović (1935-2011), músico croata.
 Dana Talia Petrović, escritora norteamericana.
 Danilo II Petrović-Njegoš, Príncipe de Montenegro.
 Dražen Petrović, exjugador croata de baloncesto.
 Goran Petrović, escritor serbio.
 Karađorđe Petrović, líder de la Primera insurrección serbia.
 Ljupko Petrović, entrenador de fútbol serbio.
 Nadežda Petrović, célebre pintora serbia de los siglos XIX-XX.
 Nenad Petrović, maestro de ajedrez croata.
 Nenad Petrović, escritor serbio.
 Mihailo Petrović, matemático e inventor serbio.
 Hajduk Veljko Petrović, duque serbio, uno de los líderes de la Primera insurrección serbia.
 Veljko Petrović, poeta serbio.
 Branimir Petrović, futbolista serbio.
 Željko Petrović, exfutbolista y entrenador montenegrino.